Сулуса́й () — станційне селище у складі Бурлінського району Західноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Березовського сільського округу.

У радянські часи селище називалось Сулисай.

Населення — 54 особи (2009; 55 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Бурлінського району
Станційні селища Західноказахстанської області